Парталоа () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 53 км². Население 898 человек (на 2010 год). Расстояние 101 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Partaloa
 Partaloa

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии